Jaleco
Jaleco - no Maranhão, como é chamado o Tamandua tetradactyla.

Desambiguação